Альбестро́ф () — упразднённый кантон во Франции, в регионе Лотарингия, департамент Мозель, округ Шато-Сален. Население кантона на 2007 год составляло 6470 человек. 

Код INSEE кантона — 5701. В результате административной реформы кантон упразднён. До марта 2015 года в состав кантона входило 26 коммун, административный центр — коммуна Альбестроф.

Коммуны кантона

См. также  
 Кантоны департамента Мозель

Ссылки  
 Национальный институт статистики 

Упразднённые кантоны департамента Мозель